Thun puede hacer referencia a:

  Thun.
  FC Thun.
  Distrito de Thun.
  Lago de Thun.
  Höfen bei Thun.